Marquina hace referencia a varios artículos:

Lugares
Marquina es un topónimo derivado de marqués.
 Municipio Santos Marquina, estado de Mérida, Venezuela;
 Mariquina (Filipinas) en el Gran Manila;

En España
 Marquina-Jemein, municipio en la provincia de Vizcaya;
 Marquina (Álava), concejo del municipio de Zuya en la provincia de Álava;
 Marquina (Cáceres);
 Teatro Marquina, sala de teatro de Madrid;

Apellido
 Pedro Marquina Dutú, poeta y dramaturgo español;
 Eduardo Marquina, dramaturgo español;
 Pascual Marquina Narro, compositor español;
 Rafael Marquina y Bueno, arquitecto peruano de principios del siglo XX.
 Rafael Marquina (diseñador), inventor de las vinagreras antigoteo.
 Javier Marquina, arquitecto español;